Esta lista de publicações sobre o Botafogo de Futebol e Regatas trata livros, filmes e álbuns relacionados ao clube e personalidades ligadas a ele.

Livros

Sobre o clube

Sobre jogadores e dirigentes

Filmes

Botafogo de Futebol e Regatas
Publicações sobre clubes de futebol
Publicações